Ohnewald ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Ohnewald (1936–2018), deutscher Politiker (CDU), MdL, Justizminister
 Michael Ohnewald (* 1964), deutscher Journalist